Moxa : une municipalité allemande dans le land de Thuringe
 Moxa : objet chauffant utilisé en moxibustion
 Moxa : un nom de famille basque